Esistono più comuni francesi con questo nome:

Le Bosc – Ariège
Le Bosc – Hérault